Lud, zbunjen, normalan bosanskohercegovačka je humoristična serija u režiji Elmira Jukića i scenarista Feđe Isovića.

Prva je epizoda emitirana 2. rujna 2007. U BiH na FTV programu do 2013., na Face TV programu se emitira samo godinu dana od 2015. Nova BH 2019. preuzima emitiranje na svojem programu, dok se u Hrvatskoj serija emitira redovito bez prestanka i skakanja na Novoj TV.

Nakon smrti glavnog glumca Mustafe Nadarevića, scenarist serije Feđa Isović odlučio je da se serija više neće snimati.

Preostalih jedanaest epizoda jedanaeste sezone emitiralo se od 10. travnja 2021. na Novoj TV.

Posljednja 12. sezona serije krenula je s emitiranjem na Novoj TV od 10. rujna 2021., radnim danom u večernjem terminu, od najavljenih devet epizoda emitirane su samo šest. Nakon dvomjesečne pauze, od 8. studenog emitirane su preostale zadnje tri epizode.

Serija je nakon ukupno 12 sezona (u Hrvatskoj) i sveukupno 309 epizoda završila 10. studenoga 2021.

Od rujna 2022. godine na području Kosova počela je sa emitiranjem serija "Tri brata" (albanski: Tre Vllaznit) po originalnom scenariju za seriju Lud, zbunjen, normalan. Scenario potpisuje Feđa Isović, a radnja serije je adaptirana za područje Kosova.

Pregled serije

Glumačka postava

Glavne uloge 

Seriju na kraju prve sezone napušta Jasna Žalica (Šefika), a umjesto nje ulazi Belma Lizde-Kurt kao Buba. 

Na kraju druge sezone seriju napuštaju Gordana Boban (Ivana) i Milan Pavlović (Dino). Umjesto njih se u glavnu postavu u trećoj sezoni vraća se Zana Marjanović (Selma), a na početku iste dolazi Goran Navojec koji glumi Refka.  

Zbog smrti Žana Marolta i Vanje Dracha, likovi koje su oni igrali (Enes i dr. Điđimilović) od treće sezone više se ne pojavljuju u seriji (osim u 112. epizodi gdje se čuje Enesov glas, ali ne i njegov lik - glas preuzet iz ep. 68). 

Odlaskom Žana Marolta, u glavnu postavu u trećoj sezoni ulazi Mirvad Kurić (Mariofil).  Vanju Dracha zamjenjuje Boro Stjepanović u ulozi Đure. 

U trećoj sezoni se pojavljuju neki novi glumci:Nives Ivanković kao Ajna, Dragan Marinković kao Bećir, Aleksandar Seksan kao Đido, Nebojša Glogovac kao Grdoba i Svetlana Bojković kao Laura. 

Na početku četvrte sezone Boru Stjepanovića zamjenjuje Miodrag Krivokapić u ulozi Šukrije. Minka Muftić, koja se u trećoj sezoni pojavila u sporednoj ulozi Zumre, u sljedećoj zamjenjuje Belmu Lizde-Kurt (Buba). 

U četvrtoj sezoni ulazi lik Džema-Branka kojeg prvo igra Bilal Hadžić, a potom ga zamjenjuje Ivor Šparavalo. U posljednje dvije sezone isti lik igra Tarik Džinić. 

Seriji se u petoj sezoni pridružuju Predrag Ejdus (Jovan), Ilir Tafa (Mentor) i Elvira Aljukić (Sanela). 

U šestoj se sezoni seriji priključuju Ljubomir Bandović kao Kufe, Zlatan Zuhrić kao Burek, Admir Glamočak kao Jure te Ksenija Marinković kao Ruža. 

Od sedme sezone u glavnoj su postavi samo Mustafa Nadarević, Senad Bašić, Moamer Kasumović te Tatjana Šojić. Ostali su likovi ili epizodni ili se uopće ne pojavljuju.

Sporedne uloge

Epizodne uloge 
 Enis Bešlagić kao Đenis Đenis
 Jasna Beri kao Dragana
 Mario Drmać kao Stefanel
 Alma Terzić kao Mirna
 Ermina Kurevija kao Azra
 Zlatan Zuhrić kao Nagib
 Nina Badrić kao Nina Badrić
 Slaven Knezović kao Krešimir
 Hanka Paldum kao Hanka Paldum
 Rambo Amadeus kao Rambo Amadeus
 Mladen Vojičić Tifa kao Tifa
 Al' Dino kao Al Dino
 Davor Sučić kao Davor Sučić 
 Emir Z. Kapetanović kao Mahmut
 Dženita Imamović kao Rasema
 Jasna Diklić kao Fadila
 Predrag Jokanović kao Drago
 Areta Ćurković kao Kaća
 Ecija Ojdanić kao Sanela 
 Marija Kohn kao Jovanka
 Nataša Ninković kao Zora 
 Bojana Gregorić Vejzović kao Danka Muratović  
 Draško Zidar kao Sredoje Guzina

Izvori

Vanjske poveznice 
  Nova TV
  sve epizode na Nova Plus
 

Humoristične serije
Bosanskohercegovačka filmska umjetnost